Le Sonnet 128 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare. La femme jouant du virginal est, selon certains chercheurs, la poétesse Emilia Lanier.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

128